Hammerer ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Hammerer (* 1975), österreichische Politikerin (GRÜNE)
 Hans Hammerer (* 1948), österreichischer Unternehmer, Musiker und Autor
 Hubert Hammerer (1925–2017), österreichischer Sportschütze
 Markus Hammerer (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Peter Hammerer, deutscher Urologe und Arzt für spezielle urologische Chirurgie 
 Resi Hammerer (1925–2010), österreichische Skirennläuferin